La Federation Cup 1972 (conosciuta oggi come Fed Cup) è stata la 10ª edizione del più importante torneo tennistico per nazionali femminili. Hanno partecipato alla competizione 31 nazionali. Il World Group si è giocato all'Ellis Park Stadium di Johannesburg in Sudafrica dal 20 al 25 marzo e la finale ed è stata vinta dal Sudafrica che ha battuto la Gran Bretagna.

Tabellone principale
Tutti i match si sono giocati all'Ellis Park di Johannesburg in Sudafrica su campi in cemento.

Le squadre perdenti del 1º e del 2º turno giocano i Turni di Consolazione

Finale

Turni di Consolazione

Collegamenti esterni